Contea di Champaign (in inglese Champaign County) è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Champaign (Illinois)
 Contea di Champaign (Ohio)